

Patronymes 
 Jules Depaquit (1869-1924), illustrateur français,
 Serge Depaquit (né en 1929), dirigeant français des jeunesses communistes puis du PSU.

Toponymes 
 Passage Depaquit, voie du  de Paris.